Јескерос има више значења:

 Јескерос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јескерос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику